Garita (Spaans voor 'schildwachthut') kan verwijzen naar:

Personen 
 Priscilla Garita (1968), Amerikaans actrice.

Plaatsen 
 La Garita Mountains, een gebergte in het San Juan Gebergte in de Rocky Mountains.
 La Garita Caldera, een grote uitgedoofde vulkaan in de Amerikaanse staat Colorado.
 La Garita Wilderness, ook La Garita Wilderness Area, een nationaal park in Colorado.
 La Garita (Colorado), een nederzetting in de Amerikaanse staat Colorado.
 Garita (New Mexico), een nederzetting in de Amerikaanse staat New Mexico.
 La Garita (Costa Rica), een regio in Costa Rica.